Либералис или Либерал () може да се отнася за:

 Флавий Либералис (1 век), баща на Домицила Стара, съпругата на римския император Веспасиан
 Гай Салвий Либералис (fl. 80 г.), генерал
 Гай Салвий Либерал Ноний Бас, римски политик 1 век
 Антонин Либерал, гръцки писател 2 век
 Марк Вибий Либерал, римски политик 2 век
 Луций Помпоний Либералис, римски управител на Дакия (ок. 202–204)

Вижте също 
 Ливералис (Liveralis)
 Либерий
 Петър Марцелин Феликс Либерий
 Либерализъм